Oxystethus är ett släkte av insekter. Oxystethus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Oxystethus